Noddy steht für:
 Noddi, ein Seevogel
 Noddy, eine fiktive Holzpuppe der Kinderbuchautorin Enid Blyton
 Noddy, ein Vorläufer des Kartenspiels Cribbage

Siehe auch:
 Bahn frei für Noddy, britisch-amerikanische Fernsehserie frei nach Enid Blyton